Basilika (von altgriechisch basiliké „königlich“) steht für:
 Basilika (Bautyp), ursprünglich eine Markt- oder Gerichtshalle, ab der Spätantike ein mehrschiffiges Kirchengebäude
 Basilika (Titel), Ehrentitel der römisch-katholischen Kirche für bedeutende Kirchbauten

Siehe auch:
 Basilica minor (in Titeln meist kurz „Basilika“)
  Liste der Basiliken der römisch-katholischen Kirche

 Basiliken (byzantinische Gesetzessammlung: „kaiserliche Bücher“)